Miejscowości w USA:
 Kearny – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Kearny – miejscowość w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Kearny – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Hudson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kearny (ang. Kearny County) – w stanie Kansas